IFM steht für:
 Initiative Frieden und Menschenrechte
 International Falcon Movement
 Institut für Medien- und Kommunikationspolitik, ein Forum der deutschen Medienbranche
 Institut für Mittelstandsforschung, ehemalige Bezeichnung für das Institut für Mittelstandsforschung Bonn
 Institut für Museumsforschung, eine bundesweit tätige Forschungs- und Dokumentationseinrichtung im Bereich des Museumswesens und der Museologie

 Institut für Meereskunde der Universität Berlin, siehe Museum für Meereskunde (Berlin)
 Institut für Meereskunde der Universität Hamburg
 Institut für Meereskunde Kiel
 Institut für Meereskunde der Universität Rostock, siehe Leibniz-Institut für Ostseeforschung

ifm steht für:
 Teke-Fuumu (ISO-639-3-Code), eine der Teke-Sprachen in der Republik Kongo
 Ingenieursgemeinschaft für Messtechnik, deutsches Unternehmen der Automatisierungstechnik

IfM steht für:
 Institut für Musikinstrumentenbau in Zwota/Klingenthal, ein Aninstitut der TU Dresden

Abkürzung